

Aziende 
 Brondi – azienda italiana attiva nel settore della telefonia

Persone 
 Alfredo Brondi (1874-1928) – cantante italiano
 Dandolo Brondi (1922) – calciatore italiano
 Franco Brondi (1936-2010) – pugile italiano
 Ivan Brondi de Carvalho (1941) – calciatore brasiliano
 Lídia Brondi (1960) – attrice brasiliana
 Moacyr Brondi Daiuto (1915-1994) –  allenatore di pallacanestro brasiliano
 Oreste Brondi (1915–...) – calciatore italiano
 Rodolfo Brondi (1912–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Stefano Brondi (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Vasco Brondi (1984) – cantautore italiano
 Vittorio Brondi (1863-1932) – politico italiano